Krivec je lahko:

 Krivec - veter, ki piha v panonskem svetu
 krivec - pravni izraz za nekoga, ki je storil kaznivo dejanje
 Krivec - pogost priimek na Slovenskem
Krivec - ledinsko in ulično ime v Kamni Gorici (del Ljubljane)
 Krivec - nož za delo v drevesničarstvu